

Geografia 
 Sakai – città giapponese nella Prefettura di Osaka
 Sakai – città nella Prefettura di Fukui
 Sakai – antica località della Prefettura di Gunma
 Sakai – paese della Prefettura di Ibaraki
 Sakai – villaggio nella Prefettura di Nagano

Persone 
 Daisaku Sakai – pilota motociclistico giapponese
 Hiroyuki Sakai – chef giapponese
 Izumi Sakai (Zard) – cantante giapponese 
 Masaaki Sakai – musicista rock giapponese
 Noriko Sakai – cantante, attrice e idol giapponese
 Saburō Sakai – asso dell'aviazione giapponese
 Takashi Sakai – generale giapponese

Altro 
 Clan Sakai – clan giapponese
 Sakai CLE – software di e-learning
Sakai – Gruppo etnico indonesiano dell'isola di Sumatra